Aardgaswinning in het algemeen: zie Aardgas
 Aardgaswinning in Nederland: zie Aardgaswinning in Nederland